Megger kan avse:
 Megger – ett specialinstrument, se Elektrisk isolationstestare
 Megger Group Limited – ett företag som tillverkar elektriska testinstrument